RCUT steht für:
 Rapid Carbohydrate Utilization Test, medizinisches Testverfahren für Neisseria gonorrhoeae bzw. Streptococcus milleri
 Restricted Crossing U-Turn Intersection, Knotenpunkt im Straßenbau, siehe Michigan Left #Restricted Crossing U-Turn Intersection

Rcut